Stig Backman kan syfta på:

* Stig Backman (1905–1965), svensk skolman och historiker
 Stig Backman (1916–1987), svensk läkare